

Lokalizacje

Austria 
 Nußdorf am Attersee – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck
 Nußdorf am Haunsberg – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Salzburg-Umgebung
 Nußdorf ob der Traisen – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land
 Nußdorf-Debant – gmina targowa w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Lienz

Niemcy 
 Nußdorf – dzielnica Landau in der Pfalz
 Nußdorf (także Nußdorf im Chiemgau) – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein
 Nußdorf am Inn – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim

Osoby 
 Ulrich von Nußdorf – biskup pasawski

Zobacz też 
 Nussdorf